Stephan Bersier, né en 1971 à Neuchâtel, est un illustrateur et auteur de bande dessinée suisse.

Biographie 
Après ses études secondaires, il étudie l'architecture à l'EPFL de Lausanne où il obtient son diplôme en 1999.

Stephan Bersier vit actuellement à Lausanne, où il travaille occasionnellement en tant que chauffeur-livreur, chauffeur de taxi, chauffeur de bus et facteur. À travers ces différents métiers il a l'occasion de se confronter et d'observer directement la ville et d'en comprendre le genius loci, l'un des sujets les plus importants de son travail. Il s'inspire de l'univers obscur de musiciens comme Marilyn Manson, et d'œuvres de littérature comme Le livre de Raison de H.P. Lovecraft et La petite sirène de H.C. Andersen. Il dessine de manière brute au stylo-bille et au tipp-ex, pour ensuite finaliser ses œuvres en numérique ; cette méthode l'aide à injecter dans son univers poétique de la noirceur et de la mélancolie.

En 2007, il participe avec une vingtaine de dessins à L'expo qui rend fou à la Maison d'Ailleurs d'Yverdon-les-Bains.

Références

Liens externes 

 « Stephan Bersier », sur la base de données des personnalités vaudoises sur la plateforme « Patrinum » de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne

Artiste vaudois
Illustrateur suisse
Auteur suisse de bande dessinée